Negonje je ime več naselij:
 Spodnje Negonje
 Zgornje Negonje